łacińska nazwa Węgier
 MTK Hungária Budapeszt – klub piłkarski
 Hungaria – poemat symfoniczny Ferenca Liszta
 (434) Hungaria – asteorida
 Hungaria – pociąg
 Hungaria – ochotnicza jednostka wojskowa Waffen-SS
 Hungária – grupa muzyczna
 Hungária Televízió – stacja telewizyjna